Треффо́р-Кюизья́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Треффор-Кюизья. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01426.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Лиона, в 14 км к северо-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2204 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1423 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1119 были экономически активными, 304 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 76,6 %). Из 1119 активных жителей работали 1041 человек (561 мужчина и 480 женщин), безработных было 78 (34 мужчины и 44 женщины). Среди 304 неактивных 94 человека были учениками или студентами, 136 — пенсионерами, 74 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн